

Toponyme 
Lato est une ancienne ville de Crète.

Patronyme 

 Grzegorz Lato (1950-), footballeur ;
 Jarosław Lato (1977-), footballeur.

Autres 
 Lato, ferry de la compagnie ANEK Lines de 1987 à 2016.